Flavio Probo fu il nome di diversi politici romani:
Probo, console del 502
Probo, console del 513
Probo, console del 525